Magrath ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Gordon Magrath (1813–1893), US-amerikanischer Politiker
 Cassandra Magrath, australische Schauspielerin
 Edward Magrath (* 1939), australischer Rugby-Union-Spieler
 Miler Magrath (1522–1622), irischer katholischer und anglikanischer Bischof

Magrath steht für:
 Magrath (Alberta), eine kanadische Stadt
 Magrath Holding Haupteigentümer der Halloren Schokoladenfabrik